Seed OS - 16 bitowy system operacyjny w wersji beta całkowicie napisany w języku Assembler x86. Twórcą systemu jest Paweł Kewin Malicki (19 lat). System działa również na procesorach z rodziny x86 i x64. Posiada interfejs zarządzania dyskami a w nim(wersja Seed OS 2.31):

 Program czytający, kopiujący i edytujący dane,
 Program umożliwający rysowanie grafik,
 Interpreter służący do otwierania właśnie napisanych prostych programów na systemie,
 Program, który wyświetla zapisane grafiki w formacie "SimpleCodeGraph"
 Program wyświetlający wszystkie aplikacje w systemie
 Program dodatkowe: pianino oraz wygaszacz ekranu

System działa w rozdzielczości 80x25 (tekstowy)

Dwie wcześniejsze wersje:

- Seed OS Normal Version (0.31 - 1.31)

- Seed OS FutureText Version 1.00 (dla starszych urządzeń bez VGA)

System działa na niskich obrotach procesora, w czasie bezczynności nie nadużywa rejestrów. 

Wersja 2.31 zawiera interpreter, do którego można pisać różne proste kody. 

System posiada tekstowe GUI, nie trzeba wpisywać komend, wszystko jest na jednym oknie. 

System zapisuje dane w własnej pamięci (nie jest konieczny drugi dysk).

Przypisy 

Asembler
Systemy operacyjne